Verret ist der Name mehrerer Orte:

 Verret (Louisiana), Ort im St. Bernard Parrish, Louisiana, USA
 Verret (New Brunswick), Ort in der Provinz New Brunswick, Kanada

Verret ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Verret (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 J. Emile Verret (1885–1965), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Verrett